Типтон има више значења:
 Округ Типтон (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Типтон (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Типтон (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Типтон (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Типтон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Типтон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Типтон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Типтон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Типтон (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома

Особе 
 Глен Типтон